Katalog gromad Abella
 Katalog mgławic Abella